Cinder Hills bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cinder Hills (Arizona)	
 Cinder Hills (Hawaii)